Il Campionato francese di rugby a 15 2009-2010 è stato vinto per la prima volta dall'ASM Clermont Auvergne, alla sua undicesima finale. Battendo in finale il Perpignan ha così superato quella che era considerata una vera maledizione..

Formula 
Il campionato ha avuto inizio il 14 agosto 2009 ed è terminato con la finale del 29 maggio 2010 allo Stade de France.

Come nelle precedenti stagioni il campionato ha assunto la denominazione di Top 14.

Rispetto alle ultime edizioni, una variazione è stata introdotta con i play-off allargati a sei squadre anziché quattro. Infatti, dopo la fase di classificazione a girone unico, le prime due ammesse direttamente alle semifinali, mentre le classificate dalla 3ª alla 6ª posizione hanno disputato i quarti di finale in casa della meglio classificata (3ª contro 6ª e 4ª contro 5ª)..

Le prime sei sono anche ammesse alla Heineken Cup 2010-2011, mentre le ultime due sono retrocesse in Pro D2. La settima è qualificata alla Heineken Cup in virtù del successo di Tolosa nella competizione del 2010.

Quest'anno erano presenti due neopromosse: Racing Métro 92 e SC Albi

Squadre partecipanti

Fase di Classificazione 
I punti conquistati sono indicati nelle colonne centrali mentre le mete segnate sono indicate in quelle laterali. Il bordo azzurro indica il bonus offensivo (tre mete più dell'avversario), quello giallo il bonus difensivo (sconfitta cobn meno di otto punti), rosso se entrambi i bonus sono raggiunti.

Girone di andata

Classifica Finale 

|}

 verde: qualificate alla Heineken Cup 2010-2011 e alle semifinali
 azzurro: qualificate alla Heinekn Cup 2010-2011 e ai quarti
 giallo: qualificate alla Heinekn Cup 2010-
 rosa: retrocesse

Regole di classifica: 1. punti ottenuti; 2. punti negli scontri diretti tra squadre a pari punti; 3. differenza punti negli scontri diretti; 4. differenza mete subite-segnate negli scontri diretti; 5. differenza punti totale; 6. differenza mete subite-segnate totali; 7. numero di punti totali realizzati; 8. numero di mete segnate; 9. numero di forfait; 10. classifica della stagione regolare precedente; 11. numero di squalifiche a giocatori.

 Perpignan classificato al primo posto per gli scontri diretti con Tolone (5-4)
 Idem per Stade français nei confronti di Brive
 Albi retrocesso in Pro D2 e Montauban in federal 1 (per inadempienze amministrative)

Quarti di finale 
Incontri in casa della meglio classificata nella fase regolare.

Semifinali

Finale

Migliori realizzatori

Metaman

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni